Студе́нческий — посёлок в Бийском районе Алтайского края России. Входит в состав Заринского сельсовета.

География 
Находится в восточной части края, в южных пределах Бийско-Чумышской возвышенности, в пригородной зоне города Бийск, примерно в 2 км к западу от посёлка Заря.
Климат
Умеренный континентальный. Самый холодный месяц: январь (до −54 °C), самый тёплый: июль (до +39 °C). Годовое количество осадков составляет 450—500 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Заринский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 % от 122 жителей.

Инфраструктура 
Функционирует фельдшерско-акушерский пункт.

В центре поселения, посёлке Заря, находится общеобразовательная школа, отделение «Почты России».

Транспорт 
Посёлок доступен по автодороге межмуниципального значения «Первомайское — Заря».

Примечания 

Населённые пункты Бийского района